Айдинбеков — тюркоязычная фамилия, женская форма Айдинбекова:
 Айдинбеков, Мухтадир (1884—1918) — революционер, большевик, участник борьбы за установление советской власти на Кавказе.
 Айдинбеков, Салам Мухтадирович (1912—1967) — советский, дагестанский и азербайджанский политический и партийный деятель, дипломат.